Schlagamühle ist ein deutscher Ortsname: 
 Schlagamühle, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Kołatek, Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schlagamühle, Kreis Johannisburg, Ostpüreußen, nach 1945: Młynno, untergegangener Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Schlagmühle